Träsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Träsjön (Askersunds socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Träsjön (Snavlunda socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn